Urano (Ouranos) – divinità della mitologia greca
 Ouranos – pianeta della saga di Alien
 Ouranos! – videogioco del 1980
 Ouranos – classe di navi supporto della marina greca